Il singolare maschile del torneo di tennis Prague Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Galo Blanco che ha battuto in finale Gustavo Kuerten 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Galo Blanco (Campione)
 Hicham Arazi (secondo turno)
 Frédéric Vitoux (quarti di finale)
 Filippo Messori (primo turno)

 Thierry Guardiola (secondo turno)
 Roberto Jabali (primo turno)
 Gustavo Kuerten (finale)
 Frédéric Fontang (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Challenger 1996